Елшанка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Елшанка — разъезд в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Елшанка — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Елшанка — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Елшанка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Елшанка — село в Неверкинском районе Пензенской области.
 Елшанка — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Елшанка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Елшанка — посёлок в черте Саратова.
 Елшанка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Елшанка — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Елшанка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Елшанка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.
 Елшанка — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Елшанка — село в Николаевском районе Ульяновской области.
 Елшанка — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.
 Елшанка — село в Ульяновском районе Ульяновской области.

Водотоки 
 Елшанка — река в России, один из притоков Урала.
 Елшанка — река в России, приток Илека.
 Елшанка — приток Большого Колышлея в Саратовской области 
 Елшанка (приток Терсы) — река в Саратовской области.
 Елшанка (приток Терешки) — река в Саратовской области.
 Елшанка (приток Курдюма) — река в Саратовской области.
Елшанка — река в Саратовской области.
 Елшанка — ключ, ручей и залив Куйбышевского водохранилища у села Новодевичье.
 Елшанка — река в Саратовской области, приток Узы.
 Елшанка — река в Ульяновской области, приток Папузки.
 Елшанка — река в Саратовской области, приток Казачки.
 Елшанка — река в Саратовской области, впадает в Волгоградское водохранилище.

См. также 
 Новая Елшанка
 Елшанка Вторая
 Елшанка Первая
Ельшанка